Plusieurs églises portent le nom de Sainte-Geneviève, en référence à sainte Geneviève de Paris :

L'Abbaye Sainte-Geneviève de Paris, précédemment abbaye Saints-Pierre-et-Paul, actuel lycée Henri-IV qui garde une tour de l'église.
 l’Église Sainte-Geneviève de Paris, devenue le Panthéon de Paris,
 l'Église Sainte-Geneviève-des-Ardents, sur l'île de la Cité à Paris, désormais démolie.
 la Chapelle Sainte-Geneviève d'Angers,
 la Chapelle Sainte-Geneviève d'Auteuil, administrée par la communauté catholique polonaise, dans le .
 l’Église Sainte-Geneviève d'Anizy-le-Château,
 l’Église Sainte-Geneviève d'Asnières-sur-Seine,
 l’Église Sainte-Geneviève de Blanzy-lès-Fismes,
 l’Église Sainte-Geneviève à Courtomer,
 l’Église Sainte-Geneviève de Cucharmoy à Cucharmoy,
 l’Église Sainte-Geneviève de Feucherolles,
 l'Église Sainte-Geneviève de Gouvieux, 
 l’Église Sainte-Geneviève de la Plaine à La Plaine Saint-Denis,
 l’Église Sainte-Geneviève de Lindry,
 l’Église Sainte-Geneviève de Loqueffret, dédiée aux deux saintes appelées Geneviève,
 l'Église Sainte-Geneviève de Magny-le-Hongre,
 l’Église Sainte-Geneviève de Marizy-Sainte-Geneviève,
 l’Église Sainte-Geneviève de Mouzon,
 la Cathédrale Sainte-Geneviève-et-Saint-Maurice de Nanterre, cathédrale du diocèse de Nanterre, 
 l’Église Sainte-Geneviève de Noyales,
 l’Église Sainte-Geneviève des Grandes Carrières à Paris,
 l’Église Sainte-Geneviève de la Plaine à La Plaine Saint-Denis,
 l’Église Sainte-Geneviève de Rocquigny,
 Église Sainte-Geneviève, à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
 l’Église Sainte-Geneviève de Sainte-Geneviève (Aisne).
 l'Église Sainte-Geneviève de Sainte-Geneviève (Oise)



L'église Sainte-Geneviève de Montréal
 L'Église Sainte-Geneviève de Berthier, classée Monument historique
 L'Église Sainte-Geneviève, de Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Geneviève
~